Лопатица може да се отнася за:

 Лопатица, село в община Битоля, Република Македония;
 Лопатица, село в община Прилеп, Република Македония.